Steinwald ist der Name folgender Orte:

 Steinwald, Waldgebiet und Naturpark im Regierungsbezirk Oberpfalz, Bayern
 Steinwald (LfU), naturräumliche Untereinheit des Hohen Fichtelgebirges, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Steinwald (Gemeinde Sandl), Ortsteil von Sandl, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Steinwald (Shilin), Felsformation in Shilin bei Kunming, Provinz Yunnan
 „Steinwald“ Pobiti Kamani, Steinformation bei Dewnja, Oblast Warna

Siehe auch:
 Steinwalde
 Versteinerter Wald